DHT puede referirse a:

Ciencia y tecnología 
Tabla de Hash Distribuido - una clase de sistemas distribuidos descentralizado.

Biología 
Dihidrotestosterona - hormona androgénica derivada de la testosterona por la enzima 5-alfa reductasa.